El Born steht in den katalanischsprachigen Gebieten für den Turnierplatz der Ritter oder auch für ein solches Ritterturnier selbst. Auf diesen Turnierplätzen wurden im Mittelalter die Waffenspiele der Ritter abgehalten. Viele Ortsbezeichnungen in Katalonien und den umliegenden Gebieten (Beispiele: Plaça del Born in der Zitadelle von Menorca, Passeig del Born in Palma, Carrer del Born in Manresa und Igualada) weisen auf diese Vergangenheit hin.

Einzelnachweise 

Katalonien